Molekulska formula -{C19H29NO}- se može odnositi na:

 Cikrimin
 Gefirotoksin